

Patronyme 
 Alphonse Pouchain, maire de Toufflers de 1935 à 1945 ;
 Chrystèle Pouchain, maire de Banville depuis 2008 ;
 Daniel Pouchain, maire de Bouillancourt-la-Bataille  de 1977 à 2014 ;
 Dominique Pouchain, céramiste sculpteur ;
 Gérard Pouchain (1943-), historien et auteur français ;
 Jacques Pouchain (1927-2015), céramiste, peintre, sculpteur français ;
 Jean-Baptiste Damas Pouchain, maire d'Armentières de 1869 à 1870 ;
 Martine Pouchain (1963-), autrice française de romans pour la jeunesse ;
 Monique Pouchain, joueuse de tennis belge (autour des années 1956-57) en simple et en double ;
 Philippe Pouchain (1950-),  acteur et réalisateur français ;
 Riou Pouchain, duo d'auteurs et réalisateurs de documentaires composé d'Yves Riou (1948-) et Philippe Pouchain ;
 Virginie Pouchain (1980-), chanteuse française, représentante de la France au Concours Eurovision de la chanson 2006.

Sociétés 

 Le Groupe Pouchain, entreprise d'énergie électrique basée dans le Nord-Pas-de-Calais
 Les Meubles Pouchain, entreprise basée à Troyes

Homonymie de patronyme